John Lowther kan syfta på:

* John Lowther (död 1637), brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (1605–1675), brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (död 1668), brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (1643–1706), brittisk parlamentsledamot
 John Lowther, 1:e viscount Lonsdale (1655–1700),  brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (död 1729), brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (1759–1844),brittisk parlamentsledamot
 John Lowther (1793–1868), brittisk parlamentsledamot